Hirtreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hirtreiter (* 1966), deutscher Tenor
 Josef Hirtreiter (1909–1978), deutscher SS-Scharführer und Täter des Holocaust
 Ludwig Franz Hirtreiter (1936–1999), deutscher Schauspieler und Schlagersänger, siehe Rex Gildo
 Wolf Hirtreiter (1922–2014), deutscher Bildhauer